Józef Szwejk, bohater książki Przygody dobrego wojaka Szwejka
 Dobry wojak Szwejk – czechosłowacki film z 1926
 Dobry wojak Szwejk / Dzielny wojak Szwejk – czechosłowacki film z 1931
 Dobry wojak Szwejk – czechosłowacki animowany film z 1955
 Dobry wojak Szwejk / Przygody dobrego wojaka Szwejka – czechosłowacki film z 1957
 jego druga część: Melduję posłusznie, że znowu tu jestem! (1958)
 Dobry wojak Szwejk – zachodnioniemiecki film z 1960
 Dobry wojak Szwejk / Dzielny wojak Szwejk – zachodnioniemiecko-austriacki serial telewizyjny z lat 70.
 Przygody dobrego wojaka Szwejka – polski film z 1999